Världsmästerskapet i basket 2006 kan vara:

Världsmästerskapet i basket för herrar 2006
Världsmästerskapet i basket för damer 2006